37-й Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил 16-24 августа 2003 года в Анахайме (Калифорния, США).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Спортивная гимнастика
Международные спортивные соревнования в Анахайме
Чемпионаты мира в США
Международные соревнования по гимнастике в США
Август 2003 года
Чемпионаты мира по спортивной гимнастике